В парному розряді жіночого тенісного турніру Taranto Open 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Аманда Кетцер і Інес Горрочатегі виграли титул, у фіналі перемігши пару Рейчел Макквіллан і Радка Зрубакова 4–6, 6–3, 7–6 (7–0).

Сіяні пари 

 Рейчел Макквіллан /  Радка Зрубакова (фінал)
 Лаура Гарроне /  Лаура Голарса (півфінал)

 Сільвія Фаріна /  Лінда Феррандо (1-ше коло)
 Крістін Годрідж /  Енн Гроссман (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Ilva Trophy